Dunoon – miasto w Szkocji
 Dunoon – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia
 Dunoon – miejscowość w Południowej Afryce, przedmieście Kapsztadu